Razbojna kan verwijzen naar:

 Razbojna (Servië)
 Razbojna (Targovisjte)
 Razbojna (Boergas)